52-й армейский корпус (), сформирован 25 октября 1940 года.

Боевой путь корпуса 
С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Юг». Бои на Украине (Умань, Киев).

25 августа 1942 года на замену 111-й и 370-й пехотных дивизий 52-го армейского корпуса вермахта в Калмыкию начали прибывать части 16-й моторизованной дивизии вермахта.
В 1942 году — бои на Кавказском направлении.

В 1943 году — бои на Кубани, отступление на Украину.

В 1944 году — бои на Украине, отступление в Молдавию. В августе 1944 — корпус уничтожен в ходе Яссо-Кишиневской операции.

Состав корпуса 
В июле 1941:
 257-я пехотная дивизия
 100-я лёгкая пехотная дивизия
 101-я лёгкая пехотная дивизия

В феврале 1942:
 111-я пехотная дивизия
 101-я лёгкая пехотная дивизия

В августе 1942:
 111-я пехотная дивизия
 370-я пехотная дивизия

В апреле 1943:
 57-я пехотная дивизия
 255-я пехотная дивизия
 332-я пехотная дивизия

В июле 1944:
 294-я пехотная дивизия
 320-я пехотная дивизия
 4-я горнопехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 25 октября 1940 — генерал пехоты Курт фон Бризен (убит 20 ноября 1941)
 С 10 декабря 1941 — генерал пехоты Ойген Отт
 С 20 ноября 1943 — генерал пехоты Эрих Бушенхаген (в августе 1944 взят в советский плен)

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне